There Goes the Groom – film del 1919 diretto da Al E. Christie
 Un povero milionario (There Goes the Groom) –  film del 1937 diretto da Joseph Santley